Birr puede referirse a:

 Birr, comuna suiza del cantón de Argovia.
 Birr, ciudad irlandesa del condado de Offaly.
 Birr, antiguo nombre en alemán de la comuna francesa de Buc en el territorio de Belfort.
 Birr, moneda etíope.